«Чёрный тюльпан» — название нескольких памятников, установленных в различных городах в честь погибших в ходе Афганской войны. Своё название они получили в честь жаргонного наименования советского самолёта Ан-12 («Чёрный тюльпан»), увозившего тела погибших советских военнослужащих (так называемый груз 200) с территории Афганистана. «Чёрный тюльпан» — памятник в городе Бендеры (Приднестровье).
 «Чёрный тюльпан» — памятник в Екатеринбурге.
 «Чёрный тюльпан» — памятник в Норильске.
 «Чёрный тюльпан» — мемориал в Петрозаводске.
 «Чёрный тюльпан» — мемориал в Пятигорске.
 «Чёрный тюльпан» — памятник в Рузаевке (Мордовия).
 «Чёрный тюльпан» — памятник в Улан-Удэ (Бурятия).
 «Чёрный тюльпан» — памятник в Астрахани.
 «Чёрный тюльпан» — памятник в Жигулёвске.
 «Чёрный тюльпан» — памятник в Хабаровске.

См. также 
 Памятник погибшим воинам-афганцам
 Памятник воинам-интернационалистам

Примечания